Chiniac

 Matthieu Chiniac de La Bastide, (1739-1802), écrivain français ;
 Pierre Chiniac de La Bastide, (1741-1811), historien français, frère du précédent.
 Jean-Baptiste Chiniac de La Bastide, (1742-1768), écrivain français, frère des précédents.
 Jérôme Chiniac des Ailleux, dit Desailleux, (1748-1790), Président du Club des Amis de la Constitution de Brive, frère des précédents. Tous nés à Allasac
Homonymie de patronyme